Хара́дзе () — грузинская фамилия.

Известные носители:
 Харадзе, Анна Лукьяновна (1905—1971) — грузинский учёный-ботаник.
 Харадзе, Евгений Кириллович (1907—2001) — советский и грузинский астроном.
 Харадзе, Коба Павлович (1940—) — грузинский географ. 
 Харадзе, Надежда Васильевна (1912—1999) — грузинская оперная певица.
 Харадзе, Георгий (род. 1984) — грузинско-французский виолончелист.
 (2147) Харадзе — астероид главного пояса, который принадлежит к тёмному спектральному классу C.